Zygmunt Zaklika Czyżowski – kasztelan bełski i połaniecki
 Zygmunt Czyżowski (biskup) – biskup łucki i kamieniecki